Gelang (Sumber Baru)
 Gelang (Keling)
 Gelang (Rakit)
 Gelang (Tulangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing